

Patronyme 

 la famille Cochin, une famille parisienne qui connaît une ascension à la fin de l’Ancien Régime et s’illustre au cours des siècles dans la politique, la littérature et l’histoire. 
 Jean-Denis Cochin (1789-1841), député et maire d'arrondissement de Paris, administrateur des hospices de Paris, fondateur de la première salle d'asile de Paris, avocat au conseil d'état à la cour de cassation ;
 Augustin Cochin (1823-1872), préfet de Seine et Oise, maire d'arrondissement de Paris, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, administrateur des hospices de Paris et écrivain français ;
 Denys Cochin (1851-1922), ministre d'État, député de la Seine, maire du Coudray-Montceaux, membre de l’Académie française, écrivain, fils d’Augustin ; épouse en 1876 Hélène Péan de Saint-Gilles.
 Augustin Cochin (1876-1916), historien, chartiste ;
 Henry Cochin (1854-1926), député du Nord, maire de Saint-Pierre-Brouck (Nord), membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, historien, écrivain ;
 Claude Cochin (1883-1918), député du Nord, historien, chartiste ;
 Jean-Denis Cochin (1726-1783), curé de la paroisse Saint-Jacques-du-Haut-Pas (Paris), fondateur de l’hospice qui devient l’hôpital Cochin.
 Henri Cochin (1687-1747), avocat français ;
 Nicolas Cochin (1610-1686), graveur français ;
 Noël Cochin (1622-1695), peintre, dessinateur et graveur français, demi-frère du précédent ;
 Charles-Nicolas Cochin (père) (1688-1754), graveur français ;
 Louise-Magdeleine Horthemels, épouse Cochin (1686-1767), graveuse française, épouse du précédent ; 
 Charles-Nicolas Cochin (1715-1790), graveur, écrivain et peintre français, fils des précédents ;
 Péri Cochin (1965- ), femme de télévision franco-libanaise.

Toponyme 

 La principauté de Cochin, un ancien État situé en Inde ;
 La ville de Cochin, en Inde;
 Le village de Cochin, en Saskatchewan, au Canada;
 La rue Cochin, ancienne voie du 12 arrondissement du Paris;
 La rue Cochin, actuelle voie du 5 arrondissement du Paris.

Typographie 
 Caractères d’imprimerie, le caractère Cochin et le caractère Nicolas-Cochin

Divers 
 Hôpital Cochin, un hôpital parisien ;
 Poule Cochin, race de volaille ;
 Appel de Cochin, texte signé de Jacques Chirac dénonçant le « parti de l’étranger ».

Voir aussi 
 
Patronyme français